

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zabijak – nieofic. kolonia wsi Osiny w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Nowe
 Zabijak – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice
 Zabijak – część wsi Cynków w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Zabijak – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy

Inne 
 Zabijak – żleb w Dolinie Lejowej w polskich Tatrach
 Zabijak, Zabijaczny Żleb – żleb w Dolinie Jałowieckiej w słowackich Tatrach
 Zabijak – żleb w Kopach Liptowskich w słowackich Tatrach